

Patronyme 

 Charles Deblois (1939-2019), journaliste et homme politique canadien.
 Charles Théodore Deblois (1850-1907), graveur français.
 Joseph-François Deblois (1797-1860), homme politique canadien.
 Lucien DeBlois (1957-), joueur de hockey sur glace professionnel canadien.
 Ludovic Deblois (1977-), entrepreneur et auteur français.

Toponyme 

 Deblois, une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada.
 Deblois (Maine)